Жерело: 

 Жерело (также: гирло) — название рукавов и проток в дельтах крупных рек.
 Жерело — деревня в Калужской области.